Santa Clara (span., port.) ist der Name folgender Personen:
 
 Abraham a Sancta Clara, Ordensname von Johann Ulrich Megerle (1644–1709), katholischer Prediger und Schriftsteller
sowie:
 eine Gruppe der Pueblo-Indianer, siehe Santa Clara (Volk)

Santa Clara ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte in Argentinien:
 Santa Clara (Jujuy)
 Santa Clara (La Rioja)
 Santa Clara (Mendoza)

Orte in Bolivien:
 Colonia Santa Clara im Municipio Pailón, Departamento Santa Cruz

Orte und Gemeinden in Portugal:
 Santa Clara (Coimbra), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Coimbra
 Santa Clara (Ponta Delgada)
 Santa Clara de Louredo
 Santa Clara-a-Nova
 Santa Clara-a-Velha
 Santa Clara (Lissabon)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Santa Clara (Kalifornien)
 Santa Clara (New Mexico)
 Santa Clara (New York)
 Santa Clara (Texas)
 Santa Clara (Utah)

sowie:
 Municipio Santa Clara, Municipio in Durango, Mexiko
 Santa Clara County, Bezirk in Kalifornien, Vereinigten Staaten
 Santa Clara (Gabun)
 Santa Clara (Kuba)
 Santa Clara (Durango), Mexiko
 Santa Clara (Angola)
 Santa Clara (Pastaza), Ort in der Provinz Pastaza in Ecuador
 Santa Clara (Insel), eine der Juan-Fernández-Inseln im Pazifik vor Südamerika
 Santa Clara (Biskaya), eine Insel in der Bucht von Donostia-San Sebastián
 Santa Clara (São Tomé), eine Siedlung im Distrikt Água Grande in São Tomé und Príncipe

Santa Clara, Sonstiges:
 Santa Clara (Zigarre), mexikanischer Hersteller von Zigarren
 CD Santa Clara, portugiesischer Fußballverein
 ursprünglicher Name des Schiffs Niña

Siehe auch:
 Golfo de Santa Clara
 Sankt Klara – auch zu anderen Sprachvarianten
 Clara – zum Namen
 Santa Clara Creek
 Santa Clara River
 Santa Clara Valley
 Santa Clarita
 Santa Clara del Mar